Самокиш — украинская фамилия. Известные носители:

 Самокиш, Владимир Игоревич (род.1975) — российский политик. Депутат государственной Думы VIII созыва. 
 Самокиш, Николай Семёнович (1860—1944) — русский и советский художник-баталист.
 Самокиш, Леонид Михайлович (1929—?) — советский металлург, сталевар Донецкого металлургического завода имени Ленина.
 Самокиш-Судковская, Елена Петровна (1863—1924) — русская художница, иллюстратор.

Самокиш Лидия Алексеевна (1941 год рождения)- русская художница импрессионистка.